Dit is een lijst van de 40 PBA spelers met de meeste rebounds. Actieve spelers staan vet gedrukt.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 6 mei 2012.

PBA-spelers
Philippine Basketball Association